Kongresshalle Berlin steht für:

 Kongresshalle (Berlin-Mitte), Kongresshalle im Ortsteil Mitte 
 Kongresshalle (Berlin-Tiergarten), Kongresshalle im Ortsteil Tiergarten